Bukovany, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale
Bukovany, comune del distretto di Příbram, in Boemia Centrale 
Bukovany, comune del distretto di Sokolov, nella regione di Karlovy Vary 
Bukovany, comune del distretto di Hodonín, in Moravia Meridionale 
Bukovany, comune del distretto di Olomouc, nell'omonima regione